Boev ist der Familienname folgender Personen:

Michaela Boev (* 1991), belgische Tennisspielerin
Zlatozar Boev (* 1955), bulgarischer Ornithologe